Schaltung steht für:
 Elektrische Schaltung, Zusammenschluss von elektrischen Komponenten
 Elektronische Schaltung, Zusammenschluss von elektronischen Bauelementen
 Hydraulische Schaltung
 Pneumatische Schaltung, siehe Schaltplan (Pneumatik)
 Schaltsystem (Technische Informatik) in der Digitaltechnik
 Gangschaltung bei Fahrrädern
 Gangschaltung bei Kraftfahrzeugen (s. Fahrzeuggetriebe)